Калужское муниципальное образование — сельское поселение в Фёдоровском районе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Тамбовка.

История 
В 1785 году генерал-губернатор П. С. Потёмкин получил императорский указ раздать желающим дворянам губернские казенные пустопорожние земли с целью их заселения и организации на их территории домоводства и хлебопашества. Крестьяне, покинувшие Калужскую губернию в поисках лучшей жизни основали на этих землях село Калуга.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Саратовской области от 27 декабря 2004 года N 107-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Фёдоровского района».

Законом Саратовской области от 22 апреля 2016 года № 45-ЗСО, были преобразованы, путём их объединения, Калужское и Романовское муниципальные образования — в Калужское муниципальное образование, наделённое статусом сельского поселения, с переносом административного центра из села Калуга в село Тамбовка.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Летопись земли саратовской

Муниципальные образования Фёдоровского района Саратовской области
Сельские поселения Саратовской области